

Рівердейл — місто, штат Джорджія
 Рівердейл — місто, штат Айова
 Рівердейл — місто, штат Нью-Джерсі
 Рівердейл — місто, штат Північна Дакота
 Рівердейл — місто, штат Юта
 Рівердейл — селище, штат Іллінойс
 Рівердейл — селище, штат Небраска
 Рівердейл — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Рівердейл — переписна місцевість в окрузі Галіфакс, штат Вірджинія